Erysiphe é um género de fungos da família Erysiphaceae que inclui um conjunto de espécies que são patogénicas das planta causando uma forma de oídio pulverulento.

Espécies
O género Eryshiphe inclui, entre outras, as seguintes espécies:
Erysiphe alphitoides
Erysiphe betae
Erysiphe brunneopunctata
Erysiphe cichoracearum
Erysiphe cruciferarum
Erysiphe fernandoae
Erysiphe flexuosa
Erysiphe graminis
Erysiphe heraclei
Erysiphe michikoae
Erysiphe pisi

Sistemática
A família Erysiphaceae apresenta o seguinte enquadramento taxonómico:
{{Clade
| label1 = Erysiphaceae
| 1=

Referências

Ligações externas

Erysiphe em AsturNatura

Patógenos e doenças de plantas
Leotiomycetes